15 Brygada Artylerii (II RP)
 15 Brygada Artylerii Ciężkiej